Tytler är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Fraser Tytler (1747–1813), skotsk jurist och författare
 Patrick Fraser Tytler (1791–1849), skotsk historiker
 William Tytler (1711–1792), skotsk jurist och författare

Engelska efternamn